Истапалука има више значења:

 Истапалука, насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Истапалука (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику